Ekaterina Vasil'evna Perekusichina – nobildonna russa
 Marija Perekusichina – nobile e scrittrice russa